Rolls-Royce Limited, de originele Britse producent van automobielen en vliegtuigmotoren

In 1971 werd het bedrijf genationaliseerd en in 1973 opgesplitst in:
Rolls-Royce plc, de vliegtuigmotor-, scheepsmotor- en defensie- en energiegroep
Rolls-Royce Motors, de automobielconstructeur 
Rolls-Royce Motor Cars, BMW-divisie die sinds 2003 Rolls-Royce auto's bouwt.

 Andere betekenis
 Groep Rolls Royce, verzetsgroep tijdens de Tweede Wereldoorlog